Port Royal, Port-Royal vagy Port Royale
 Amerikai Egyesült Államok
Port Royal (Dél-Karolina)
Port Royal (Kentucky)
Port Royal (Mississippi)
Port Royal (Pennsylvania)
Port Royal (Virginia)
 Jamaica
Port Royal (Jamaica)

Egyéb
Port-Royal-des-Champs francia apátság
Port Royale 2 videojáték
Port Royal (album), Running Wild-album